В парному розряді жіночого тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Бетті Стов і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Грір Стівенс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Central Fidelity Bank International